Clerck ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Alexander Clerck (1709–1765), schwedischer Entomologe und Arachnologe
 Jean De Clerck (1902–1978). belgischer Brauwissenschaftler
 Roger De Clerck († 2015), belgischer Unternehmer
 Stefaan De Clerck (* 1951), belgischer Politiker

Siehe auch:
 Clerc
 Clercq
 Clerk